Um Haaresbreite steht für:

 Um Haaresbreite (1912), deutscher Stummfilm
 Um Haaresbreite (1952), US-amerikanischer Spielfilm